Cinq navires de la Marine péruvienne ont porté le nom de BAP Almirante Grau, en l'honneur de l'amiral Miguel Grau :
 le , un croiseur éclaireur construit en Angleterre, en service de 1907 à 1958 ;
 le , anciennement  de la Royal Navy racheté en 1959 ;
 le , anciennement HNLMS De Ruyter (C801) de la Marine royale néerlandaise racheté en 1973 , en service jusqu'en 2017 ;
 le  a porté le nom de BAP Almirante Grau (CH-81) de 1985 à 1988 pendant que le CLM-81 était en réparations ;
 le BAP Almirante Grau, entré en service en 1984 reprend ce nom en septembre 2017.

Nom de bateau de la Marine péruvienne